Ferrari 412T je Ferrarijev dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezonah  in , ko sta z njim dirkala Jean Alesi in Gerhard Berger. Dizajnirala sta ga John Barnard in Gustav Brunner.

Dirkalnik je enostaven in ekonomičen dizajn, ki ga poganja 3.5 litrski motor V12, ki je bil za sezono 1995 zmanjšan na 3.0 litra. T označuje prečni menjalnik, kar izboljša razporeditev teže v zadnjem delu dirkalnika. 412T ima velike stranske zračnike in zaokrožen nos, kar pomaga aerodinamiki dirkalnika. Skozi obe sezoni so dirkalnik vseskozi izboljševali s spreminjanjem stranskih zračnikov in krilc. Na začetku je bil nos dvignjen visoko, kasneje pa so ga spremenili v nizkega.

412T je Ferrari po več slabih sezonah v začetku devetdesetih zopet približal vrhu. Gerhard Berger in Jean Alesi sta v obeh sezonah dokazala, da je bil dirkalnik konkurenčen s serijo uvrstitev na stopničke in štirimi najboljšimi štartnimi položaji. Smola je zmanjšala število zmag na po eno tako za Bergerja, Velika nagrada Nemčije 1994, kot tudi Alesija, Velika nagrada Kanade 1995. Alesi je bil v dobrem položaju za zmago na Veliki nagradi Italije 1995 in Veliki nagradi Nemčije 1995, toda obakrat ga je ustavila okvara. Po koncu sezone 1995 sta se Alesi in Berger preselila v Benetton, zamenjala pa sta ju Michael Schumacher in Eddie Irvine. Schumacher je testiral 412T in ga označil kot dovolj dobrega za naslov prvaka.

412T je za sezono 1996 zamenjal Ferrari F310.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda) (Odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Viri 
»Berger tries new Ferrari« - 13. ferruar 1995
AUTOCOURSE 1994-95, Alan Henry

412T
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1994
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1995